Den Namen Caio Duilio erhielten mehrere Schiffe der italienischen Marine.

Namensherkunft 
Namensgeber ist Gaius Duilius, ein römischer Politiker und Flottenführer, der im Ersten Punischen Krieg die Seeschlacht von Mylae (260 v. Chr.) dank neuartiger Enterbrücken gewann und damit die Seeherrschaft Karthagos brach.

Namensträger 

|}

Siehe auch 
 Italienische Marinegeschichte

Caio Duilio
Schiffe Mit Dem Namen Caio Duilio